Ghidini est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1912), joueur de football italien ;
 Gérard Ghidini, céiste français ;
 Gian Maria Ghidini (1911–1974), entomologiste, herpétologiste et spéléologue italien ;
 Gianni Ghidini (1930–1995), coureur cycliste italien ;
  (1875–1965), avocat et homme politique italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien